Bradwardine est un terme pouvant désigner:

Thomas Bradwardine (1290-1349), archevêque anglais
Le Baron de Bradwardine, personnage de la nouvelle Waverley de Walter Scott.
Bradwardine, ancien village du Manitoba au Canada